Gonethina är ett släkte av mångfotingar. Gonethina ingår i familjen Pselliodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindelfotingar
Gonethina